Les Petites Heures sont les quatre offices plus courts de la journée dans la liturgie des Heures ;
 Les Petites Heures de Jean de Berry est un livre d'heures que commanda le duc Jean  de Berry.
 Aux petites heures du matin est un album du groupe canadien The Rocketeers ;

Voir aussi 
 Rite de l'Église de Jérusalem#Les petites heures

Homonymie de titre